Old Central Fire Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Central Fire Station (Arkansas), ID-Nr. 77000274
 Old Central Fire Station (Massachusetts), ID-Nr. 77000177